Albert Bridge (Datchet), een brug over de Theems in Datchet, Berkshire, Engeland
Albert Bridge (Londen), een brug over de Theems Londen, Engeland
Albert Bridge (Belfast), een brug over de Lagan in Belfast, Noord-Ierland
Albert Bridge (Brisbane), een spoorbrug over de Brisbane in Brisbane, Australië
Royal Albert Bridge een spoorbrug over de Tamar tussen Devon en Cornwall in Engeland
Albert Bridge (Nova Scotia), een plaats met tevens een brug met dezelfde naam over de Mira in Nova Scotia, Canada